Soham steht für:
 Soham (Mantra), ein hinduistisches Mantra (Sanskrit)
 Soham (Vorname), ein indischer und libanesischer Vorname
 Soham, Künstlername des indischen Sängers Soham Chakrabarty
 Soham, eine Geschichte vom Fremdsein, Kinderbuch der Autorin Elisabeth Naomi Reuter

Soham ist der Name folgender Orte:
 Soham (Cambridgeshire), eine Kleinstadt in Cambridgeshire, England
 Soham (New Mexico), ein gemeindefreies Gebiet in New Mexico, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Bahnhof Soham, ein Bahnhof (engl. railway station) in Soham, Cambridgeshire, England
 Earl Soham, eine Siedlung und gleichnamiger Wahlbezirk (engl. ward) in Suffolk, England
 Monk Soham, ein Dorf in Suffolk, England
 Soham TV, ein indischer Fernsehsender